Милош Рнић је име и презиме следећих људи:
Милош Рнић (1989), српски фудбалер
Милош Рнић (1993), српски фудбалски голман